Desa Mlese kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Mlese (administrativ by i Indonesien, lat -7,77, long 110,55), Jawa Tengah, 
 Desa Mlese (administrativ by i Indonesien, lat -7,69, long 110,64), Jawa Tengah, 
 Desa Mlese (administrativ by i Indonesien, lat -7,74, long 110,70), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar